Шмаковское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Починковского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Шмаково.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением к 1 января 2019 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Ленинское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 173,9 км²
 Расположение: юго-восточная часть Починковского района
 Граничило:
 на севере — с Ельнинским районом
 на востоке — с Рославльским районом
 на юге — с Лысовским сельским поселением
 на юго-западе — с Васьковским сельским поселением
 на северо-западе — с Климщинским сельским поселением
 Крупные реки: Десна, Стряна.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Шмаково, деревня
 Белик, деревня
 Бор, деревня
 Борок, деревня
 Веселовка, деревня
 Ивановка, деревня
 Ольговка, деревня
 Павлово, деревня
 Подборье, деревня
 Подмостки, деревня
 Саловка, деревня
 Стомятское, деревня
 Чернавка, деревня
 Шиловка, деревня

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Кузьменков Юрий Иванович.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Починковского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году